Натуральне число 1444
 1444 рік до нашої ери
 1444 рік нашої ери